Meles steht für:

 Meles (Gattung), eine Gattung eurasischer Dachse

in der antiken Geographie:
 Meles (Fluss), Gewässer bei Smyrna, an dessen Ufer der Legende nach Homer seine Gedichte verfasste, möglicherweise der Halkapınar, ein Quellteich in İzmir, der in das Mittelmeer entwässert
 Meles (Paphlagonien), kleiner Fluss in Paphlagonien, mündet bei Kromna in das Schwarze Meer, etwa 5 km westlich des heutigen Kuruçasile in der Türkei

Personen:
 Meles (Athener), mythischer Jüngling
 Meles (Troer), im Kampf um Troja getöteter mythischer Held
 Meles (Lydien), König von Lydien (Kleinasien)
 Meles von Bari († 1020), apulischer Separatist

Siehe auch:
 Alpha Meles
 Melles